Йирасек () — чешская фамилия. Известные носители:

 Йирасек, Алоис (1851—1930) — чешский писатель.
 Йирасек, Йиндржих (род. 1973) — чешский футболист.
 Йирасек, Ладислав (1927—1977) — немецкий и саарский футболист.
 Йирасек, Милан (род. 1992) — чешский футболист.
 Йирасек, Томаш (род. 1984) — чешский футболист.
 Йирасек, Франтишек — богемский футболист.
 Йирасек, Ян (род. 1955) — чешский композитор.

См. также 
 Йирачек, Петр (род. 1986) — чешский футболист.